Гуржій Андрій Миколайович — український вчений, д.т. н., академік Академії педагогічних наук України. Кавалер ордена князя Ярослава Мудрого V ступеня.
 Гуржій Іван Олександрович — український історик, д.і.н., батько Гуржій О. І.
 Гуржій Катерина Миколаївна — українська радянська діячка, новатор сільськогосподарського виробництва. Депутат Верховної Ради УРСР 6—7-го скликань.
 Гуржій Олександр Іванович — український історик, д.і.н.
 Гуржій Федір Павлович (25.11.1914—16.04.2011) — учасник Німецько-радянської війни, навідник 76-мм гармати, гвардії старшина, повний кавалер ордена Слави.

Примітки 

Українські прізвища